Do soutěže dvouhry juniorů na pařížském French Open 2016 nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Z kvalifikace postoupilo osm tenistů. Obhájcem titulu byl Američan Tommy Paul, který již nebyl způsobilý startovat pro věkové omezení.

Juniorskou soutěž vyhrál nenasazený 17letý Francouz Geoffrey Blancaneauxl, který ve finále porazil 15letou kanadskou turnajovou jedenáctku Félixe Augera-Aliassimeho po dramatickém třísetovém boji 1–6, 6–3 a 8–6. Stal se tak devátým francouzským hráčem, jenž ovládl tuto soutěž na kurtech Rolanda Garrose a prvním od vítězství Gaëla Monfilse z roku 2004. Do juniorského žebříčku si připsal 375 bodů, poražený finalista bral bodů 270.

Nasazení hráčů 
Nasazení hráčů.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

French Open 2016
Juniorský tenis v roce 2016